Příjmení Labèque nosí více osobností:

 Kévin Labèque (* 1991) – francouzský dráhový cyklista,
 Katia a Marielle Labèquovy (* 1950 / * 1952) – francouzské sesterské klavírní duo.

Francouzská příjmení